Édouard Vuillard (1868-1940), peintre français ;
 Éric Vuillard (1968-), écrivain et cinéaste français.